«Plundered My Soul» — песня группы The Rolling Stones, она была выпущена бонусным треком на переиздании в 2010 году альбома Exile on Main St. 1992 года. Она стала первым синглом, выпущенным группой из новых записей, вышла ограниченным тиражом в независимых магазинах 17 апреля 2010 года в честь Дня музыкального магазина. Сингл добрался до 200 строчке на UK Singles Chart, второго номера на Billboard's Singles Sales и 42 позиции на Billboard's Airplay. Песня также достигла 15 позиции во французских чартах и продержалась там ровно неделю. Музыкальный видеоклип был снят Джонасом Оделлем.

На песне «Plundered My Soul» партия вокала Мика Джаггера и гитарные доработки Мика Тейлора были записаны в Лондоне в ноябре 2009.

Участники записи 
The Rolling Stones
 Мик Джаггер — вокал, акустическая гитара, перкуссия
 Мик Тейлор — соло-гитара,
 Кит Ричардс — ритм-гитара
 Чарли Уоттс — барабаны
 Билл Уаймен — бас-гитара

Приглашенные музыканты
 Ники Хопкинс — пиано, орган
 Бобби Кис — саксофон
 Лиза Фишер — бэк-вокал
 Кинди Мизелль — бэк-вокал

Чарты

Примечания 

Песни, написанные Джаггером/Ричардсом
Песни The Rolling Stones
Синглы Universal Music Group
Песни 1971 года